Росон () — річка на півночі Швеції.
 Росон () — місто на півдні Аргентини, у департаменті Росон.
 Росон () — департамент у Аргентині.
 Артуро Росон () — аргентинський військовик, який після військового перевороту фактично був правителем Аргентини з 4 по 7 червня 1943 року.